Igor Cvetek (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie, Yougoslavie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2003 dans la Ligue Slovène avec le HD HS Olimpija. La saison suivante, il rejoint le HDD Olimpija Ljubljana. Le club intègre le championnat d'Autriche en 2007. Parallèlement, il remporte le titre national slovène en 2007, 2012 et 2014. Cvetek tente sa première expérience à l'étranger lors de l'été 2015 en portant les couleurs des Canterbury Red Devils dans le championnat de Nouvelle-Zélande. Il commence la saison 2015-2016 avec le HDD Olimpija Ljubljana mais en quête d'un temps de jeu plus important il rejoint en novembre les Diables rouges de Briançon dans la Ligue Magnus.

Carrière internationale 
Il représente la Slovénie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 18|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 14|| 1|| 3|| 4|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HDD Olimpija Ljubljana ||Interliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 17|| 2|| 1|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 16|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 24|| 3|| 9|| 12|| 49|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2005-2006 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 20|| 2|| 10|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-

| 2006-2007 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 24|| 3|| 14|| 17|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2006-2007 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 21|| 5|| 3|| 8|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 25|| 0|| 1|| 1|| 20|| 15|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2007-2008 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 12|| 4|| 2|| 6|| 37|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 9|| 1|| 3|| 4|| 0 
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 37|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 10|| 4|| 3|| 7|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 52|| 4|| 7|| 11|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 27|| 1|| 2|| 3|| 24|| 4|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
| 2010-2011 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 2|| 0|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 36|| 1|| 5|| 6|| 20|| 11|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2012-2013 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 49|| 2|| 6|| 8|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 50|| 1|| 2|| 3|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 39|| 1|| 6|| 7|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 2|| 2|| 2|| 4|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2014-2015 || Canterbury Red Devils || NZIHL || 16|| 7|| 12|| 19|| 24|| 3|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2016-2016 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 11|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 19|| 1||4 || 5|| 41|| 10|| 0|| 2|| 2|| 28
|-
| 2016-2017 || Sangliers Arvernes de Clermont || Division 1 || 23 || 1 || 11 || 12 || 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Sangliers Arvernes de Clermont || Division 2 || 16||3||4||7||26||7||2||3||5||24
|-
| 2018-2019 || Sangliers Arvernes de Clermont || Division 2 || 16|| 4|| 7|| 11|| 45|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6

Au niveau international 

| 2004 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| +1|| align="left"| Deuxième place de la division 1
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1|| align="left"| Troisième place de la division 1, groupe A
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 2|| 5|| 7|| 6|| +5|| align="left"| Troisième place de la division 1, groupe A
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 12|| 0|| align="left"| Deuxième place de la division 1, groupe B

Références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Ljubljana
Naissance en RS de Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont